Új Kelet 1918-ban Kolozsvárott indult, majd Tel-Avivban újraindított magyar nyelvű, független havilap
 Új Kelet 1994–1998 között megjelent Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hírlap
 Új Kelet 1998-ban alakult, Gyergyószentmiklóson megjelenő lap ()
 Új Kelet online vagy Új Kelet live „izraeli-zsidó zengeráj”, 2016-ban alapított magyar nyelvű internetes portál

Jegyzetek